Зодиак (фильм, 1986) — ТВ, производство СССР, режиссёр Йонас Вайткус.
 Зодиак (фильм, 2005) (англ. The Zodiac) — фильм режиссёра Александр Балкли, снятый в 2005 году.
 Зодиак (фильм, 2007) (англ. Zodiac) — триллер Дэвида Финчера, премьера которого состоялась 1 марта 2007 года, основанный на одноимённой книге Роберта Грэйсмита.